Makejew ist die geografische Bezeichnung von:
 Makejew (Tschaplynka), Dorf in der ukrainischen Oblast Cherson, Rajon Tschaplynka

Makejew ist der Familienname folgender Personen:
 Andrei Genijewitsch Makejew (1952–2021), sowjetischer Basketballspieler
 Oleksij Makejew (* 1975), ukrainischer Diplomat
 Wiktor Petrowitsch Makejew (1924–1985), sowjetischer Ingenieur

en:Makeyev
ru:Макеев
uk:Макеєв